Les grallaires sont de petits passereaux de la famille des grallariidés, anciennement placés dans celle des formicariidés qui ne comprend plus que les tétémas. 

Ils vivent dans les forêts et les bois de l'Amérique tropicale (zone néotropicale).

Taxons concernés 

Dans l'ancienne acceptation de la famille des Grallariidae :
 toutes les espèces du genre Pittasoma:
 Grallaire à tête noire — Pittasoma michleri Cassin, 1860 
 Grallaire à sourcils noirs — Pittasoma rufopileatum Hartert, 1901
 toutes les espèces du genre Grallaria:
 Grallaire ondée — Grallaria squamigera Prevost & Des Murs 1846 
 Grallaire géante — Grallaria gigantea Lawrence 1866 
 Grande Grallaire — Grallaria excelsa Berlepsch 1893 
 Grallaire roi — Grallaria varia (Boddaert 1783) 
 Grallaire écaillée — Grallaria guatimalensis Prevost & Des Murs 1846 
 Grallaire à moustaches — Grallaria alleni Chapman 1912
 Grallaire du Tachira — Grallaria chthonia Wetmore & W.H. Phelps Jr, 1956
 Grallaire à dos uni — Grallaria haplonota P.L. Sclater, 1877
 Grallaire flammée — Grallaria dignissima P.L. Sclater & Salvin, 1880
 Grallaire secrète — Grallaria eludens Lowery & O'Neill, 1969.
 Grallaire de Kaestner — Grallaria kaestneri F.G. Stiles, 1992
 Grallaire des Santa Marta — Grallaria bangsi Allen, 1900
 Grallaire à tête rousse — Grallaria ruficapilla Lafresnaye, 1842 
 Grallaire de Watkins — Grallaria watkinsi Chapman, 1919 
 Grallaire de Ridgely — Grallaria ridgelyi Krabbe & al., 
 Grallaire des Andes — Grallaria andicolus (Cabanis, 1873)
 Grallaire bicolore — Grallaria rufocinerea P.L. & Sclater Salvin, 1879
 Grallaire à nuque rousse — Grallaria nuchalis P.L. Sclater, 1860
 Grallaire de Carriker — Grallaria carrikeri Schulenberg & M.D. Williams, 1982
 Grallaire à gorge blanche — Grallaria albigula Chapman 1923 
 Grallaire à poitrine jaune — Grallaria flavotincta P.L. Sclater, 1877 
 Grallaire à ventre blanc — Grallaria hypoleuca P.L. Sclater, 1855 
 Grallaire de Przewalski — Grallaria przewalskii Taczanowski, 1882 
 Grallaire châtaine — Grallaria capitalis Chapman, 1926 
 Grallaire de Cuzco — Grallaria erythroleuca P.L. Sclater, 1874
 Grallaire à nuque grise — Grallaria griseonucha P.L. Sclater & Salvin, 1871
 Grallaire rousse — Grallaria rufula Lafresnaye, 1843
 Grallaire de Blake — Grallaria blakei G.R. Graves, 1987
 Grallaire masquée — Grallaria erythrotis P.L. Sclater & Salvin, 1876
 Grallaire de Quito — Grallaria quitensis Lesson, 1844 
 Grallaire ceinturée — Grallaria milleri Chapman, 1912
 toutes les espèces du genre Hylopezus:
 Grallaire à lunettes — Hylopezus perspicillatus (Lawrence, 1861) 
 Grallaire tachetée — Hylopezus macularius (Temminck, 1823) 
 Grallaire oreillarde — Hylopezus auricularis Gyldenstolpe, 1941
 Grallaire buissonnière — Hylopezus dives (Salvin, 1865)
 Grallaire à ventre fauve — Hylopezus fulviventris (P.L. Sclater, 1858)
 Grallaire d'Amazonie — Hylopezus berlepschi (Hellmayr, 1903)
 Grallaire teguy — Hylopezus ochroleucus (Wied-Neuwied, 1831)
 Grallaire de Natterer — Hylopezus nattereri (Pinto, 1937)
 toutes les espèces du genre Myrmothera:
 Grallaire grand-beffroi — Myrmothera campanisona (Hermann, 1783)
 Grallaire sobre. Myrmothera simplex (Salvin & Godman, 1884)
 toutes les espèces du genre Grallaricula:
 Grallaire ocrée — Grallaricula flavirostris (P.L. Sclater, 1858)
 Grallaire à poitrine rousse — Grallaricula ferrugineipectus (P.L. Sclater, 1857)
 Grallaire naine — Grallaricula nana (Lafresnaye, 1842)
 Grallaire maillée — Grallaricula loricata (P.L. Sclater, 1857)
 Grallaire du Pérou — Grallaricula peruviana Chapman, 1923 
 Grallaire à front ocre — Grallaricula ochraceifrons G.R. Graves &al., 
 Grallaire demi-lune — Grallaricula lineifrons (Chapman, 1924) 
 Grallaire à capuchon — Grallaricula cucullata (P.L. Sclater, 1856)

Voir aussi  

Grallariidae

Nom d'oiseau ambigu